Что скрывает ложь:
 «Что скрывает ложь» () — мистический триллер Роберта Земекиса.
 «Что скрывает ложь» () — фильм Джоэла Шумахера.